

Antropologia 
Spagnola – pertinente alla Spagna.
Spagnola – femmina appartenente al gruppo etnico degli spagnoli.

Animali 
 Spagnola, o spagnola a faccia bianca – razza media di pollo.

Epidemie 
 Influenza spagnola – influenza che ha causato decine di milioni di morti alla fine della prima guerra mondiale nel XX secolo.

Geografia  
Spagnola – contrada della città di Marsala, nonché sede dell'omonima stazione ferroviaria.

Sessualità 
 Spagnola – pratica sessuale.

Altro 
Spagnola – tipo di gelato

Altri progetti